Le nom de famille Raimbourg, d'origine normande (du pays de Caux), est porté par plusieurs personnalités toutes issues d'une même famille : 

 André Raimbourg dit Bourvil (1917-1970), acteur, père de :
 Dominique Raimbourg (né en 1950), avocat et homme politique ;
 Hyacinthe Raimbourg (1871-1960), peintre et dessinateur, père de :
 Lucien Raimbourg (1903-1973), acteur, cousin de Bourvil, père de : 
 Claude Raimbourg (né en 1935), graveur, peintre et écrivain ;
 Gaston Raimbourg (1882-1969), compositeur et professeur de chant, frère de Hyacinthe Raimbourg et oncle de Lucien Raimbourg.

Notes et références 

Patronyme normand